Akli Miklós, Mikszáth Kálmán regénye (1903)
 Akli Miklós, csehszlovák–magyar film (1986)